Прося́нка:

Біологія 
 Просянка (Emberiza calandra) — птах родини вівсянкових.
 Просянка (Milium) — рід рослин.

 Просянка (село) — село в Україні, Куп'янському районі Харківської області.